Die Primera Division de Honor 2019/20 war die 42. Saison der höchsten äquatorialguineischen Spielklasse im Fußball. Es nahmen 24 Mannschaften teil, die zunächst in zwei Gruppen je zwei Mal gegeneinander antreten sollten. Im Anschluss hätten die jeweils besten drei Mannschaften in einer Sechsergruppe je einmal gegeneinander spielen sollen und so den Meister bestimmen. Die Saison begann am 11. Januar 2020. Am 16. März 2020 traf die Federación Ecuatoguineana de Fútbol die Entscheidung, die Saison aufgrund der COVID-19-Pandemie in Äquatorialguinea zu pausieren. Am 8. Juni 2020 wurde entschieden, die Saison abzubrechen.

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Abschlusstabelle

Región Continental

Región Insular

Einzelnachweise 

Fußballwettbewerb in Äquatorialguinea
Fußballsaison 2019/20